Nataku est un personnage du manga et anime Gensômaden Saiyuki.

Nataku a été nommé dieu de la guerre il y 500 ans à la suite ades intrigues de son père, le dieu Ritoten. Le but était le suivant : utiliser Nataku et lui faire faire les sales besognes du tentei. Sa rencontre avec Goku va changer sa vie.

En tant que Dieu de la guerre, il est le seul dieu de l'armée du paradis céleste autorisé à combattre.

Malgré les efforts de son père pour l'en empêcher, Nataku a quand même pu se faire des amis.

À la fin de Saiyuki Gaiden, Nataku, blessé, plonge dans un profond sommeil (sûrement à cause de Kanzenon Bozatsu). On le voit endormi, dans l'anime, sur le trône situé dans le jardin de Bozatsu.

Le fait d'être endormi va le rendre incapable de remplir plus longtemps ses fonctions de dieu de la guerre, et c'est donc Homura qui lui succède à ce poste.

Relations avec les autres personnages 
Avec Goku
C'est son meilleur ami depuis qu'il l'a rencontré alors que Goku se cachait de Konzen (en effet, il avait transformé les documents de neveu de Kanzenon en avion et les avaient gribouillés, et redoutait la punition à suivre). Lorsque son père lui demandera de l'éliminer, il refusera, dans un premier temps.

Avec Gojyo
Nataku s'entend très bien avec Kenren puisque ce dernier a essayé de le défendre et de demander que le dieu de la guerre soit toujours escorté dans ses missions.

Avec Ritoten (son père)
Nataku le déteste profondément car il n'assume pas les conséquences de son acte. Pourtant jusqu'à la fin de Gaiden Nataku continuera de servir son père en espérant que celui-ci finisse par vraiment l'aimer.

Avec le tentei (l'empereur céleste)
Nataku ne supporte pas le tentei car il est hypocrite. Il se rend bien compte que son rôle est d'assurer la domination des dieux sur les yokais notamment et qu'on l'utilisera jusqu'au bout s'il le faut.

Avec Hakkai
Hakkai (Tenpo à l'époque) est le premier à se rendre compte que quelque chose n'allait pas avec les aberrations, et il a très vite remarqué que Ritoten était dévoré d'ambition, et qu'il n'hésiterait pas à utiliser cyniquement Nataku quitte à ce qu'il meure. Bien que Nataku ne le connaisse pas personnellement, c'est un allié fidèle.

Avec Konzen
Konzen ne connaissait Nataku que de nom avant que Goku ne lui en parle. Grâce aux explications de Tenpo, il va très vite se rendre compte de la vérité et, malgré les dangers potentiels pour son protégé, il n'empêchera pas Goku de voir Nataku autant qu'il le souhaite.

Avec Kanzenon 
Kazenon s'est aussi rendu compte que quelque chose n'allait pas avec Ritoten mais, ayant des pouvoirs limités au palais céleste (elle est juste chargée de s'occuper de ceux qui y vivent), elle n'interviendra que pour protéger Goku en lui remettant sa couronne dans le tome 2 de Gaide. Elle prend également soin de Nataku endormi (Il y a de fortes chances pour que ce soit elle qui l'ait plongé dans cet état afin que son corps blessé par lui-même lorsqu’il a refusé de tuer Goku récupère).

Personnage de Saiyuki